Проспе́кт Генна́дия Айги́ — проспект в Ленинском районе города Чебоксары Чувашской Республики.

В настоящее время (2013 г.) начинается от улицы Юлиуса Фучика в районе Сугутского моста и заканчивается за пересечением с Алатырским шоссе, утыкаясь в реку Трусиху.

Основан как одна из ключевых магистралей строящегося жилого района Садовый (Богданка) с проектной численностью населения более 100 тысяч человек. По плану проспект должен соединить улицу Фучика с улицей Гладкова.

Происхождение названия 
Проспект получил своё название в 2011 году, был назван в память о Геннадии Николаевиче Айги (1934—2006), чувашском и русском поэте, одном из лидеров советского авангардного искусства 1960—1970-х годов, создателе русского поэтического сюрреализма.

(ранее носил строительное наименование 32-я автодорога или 1-я районная магистраль)

Перспективы развития 

В соответствии с архитектурно-планировочным решением, разработанным победившей в конкурсе архитектурной мастерской «ДСК СУОР» и утверждённым 6 августа 2013 года кабинетом министров Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары, на проспекте запланировано:
 Строительство транспортной развязки с улицей Юлиуса Фучика вблизи Сугутского моста. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 июля 2015 года. В настоящее время строительство приостановлено по причине неурегулированности вопроса о переносе двух автозаправочных станций «Татнефть» расположенных на путях новой развязки.
 Строительство многоэтажных жилых домов повышенной комфортности. При формировании концепции застройки проспекта Айги за основу взят проект планировки микрорайонов № 2, № 4, № 3, № 3А жилого района «Садовый» (Богданка). В развитии пешеходного и транспортного движения по проспекту использованы материалы проекта планировки территории, представленные организаторами конкурса. Высотность жилых домов представляет собой активный силуэтный характер. В основу концепции формирования современной многофункциональной среды проспекта лежит поэтическое произведение Геннадия Айги «Вершины берёз». Колористическое решение представлено в виде березовой аллеи. Аллея формируется в виде цветовых гамм, сгруппированных по временам года. Эти группы выстроены в горизонтальную линию по фасадам жилых домов. Для активизации силуэтности зданий, фасады домов по вертикали разбиты на условные плоскости. Поскольку аллея имеет существенный уклон с юга на север, то пешеходные крытые тротуары (предложение организаторов конкурса) представлены в виде пристроек со сложным силуэтом и активной цветовой гаммой.
 Развитие инфраструктуры. Строительство магазинов, объектов соцкультбыта, торгово-офисных центров вдоль проспекта.

Строения по проспекту 
В настоящее время (2013 г.) вдоль проспекта ведётся строительство ряда жилых многоэтажных домов. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2014 год.

Смежные улицы 
 Улица Юлиуса Фучика
 Улица Дементьева
 Улица Богдана Хмельницкого
 Алатырское шоссе
 Улица Академика Челомея

Примечания

Ссылки 
 Проспект Геннадия Айги на карте
 Видеофильм об обсуждении плана развития микрорайона «Садовый» (Богданка) а городе Чебоксары (Национальная телерадиокомпания Чувашии)
 Дома в заводском исполнении (газета «Советская Чувашия»)

Айги
Улицы Московского района Чебоксар